Turza Wielka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Turza Wielka, village du powiat de Mława
 Turza Wielka, village du powiat de Płock

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Turza Wielka, village